

Anno 
 621 o 621 a.C.

Codici 
 621 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Bergisch Gladbach, nella omonima città situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 621 – numero